Reproduktionsarbeit steht für folgende Arbeitshandlungen:

 Tätigkeiten für den Lebensunterhalt, siehe Arbeit (Philosophie) #Zweck und Ziel der Arbeit
 Tätigkeiten im privaten Bereich, siehe Haus- und Familienarbeit
 Tätigkeiten mit sozialem Charakter, siehe Care-Arbeit

Siehe auch:
 Reproduktion (Soziologie)
 Soziale Arbeit
 Rehabilitation